Vipérine peut faire référence à :
 Echium, genre botanique de plantes herbacées ;
 Alcool vipérine, boisson préparée à partir d'une vipère et d'alcool ;
 La couleuvre vipérine, une espèce de serpents.